Plusieurs comètes ont été découvertes par Eduardo Pimentel et portent en conséquence son nom :

 P/2015 Q2 (Pimentel)
 P/2020 G1 (Pimentel)

Notes et références 

Pimentel